Дедюхин, Дедюхина — русская фамилия, и топоним.

Топоним 
 Дедюхин — город в Предуралье (Пермский край), ныне затоплен водохранилищем.

Фамилия 
 Дедюхин, Александр Романович (род. 1994) — российский биатлонист.
 Дедюхин, Леонид Степанович (1937—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Дедюхин, Михаил Трофимович (1946—?) — советский и российский контрразведчик, генерал-лейтенант ФСБ.

 Дедюхина, Ксения Игоревна (род. 1990) — российская спортсменка (гиревой спорт).
 Дедюхина, Ольга Сергеевна (род. 1993) — российская биатлонистка.

См. также 
 Дедюхино